Nicholson kan som auktorsförkortning betyda:

 George Nicholson
 Henry Alleyne Nicholson

Robotskapade auktorsförkortningar